Джованни Кавальканти (;  — ) — флорентийский историк-гуманист и политик. Член Платоновской академии во Флоренции.

Биография 
Один из потомков Гвидо Кавальканти, представитель младшей ветви знаменитого рода, он вырос в небогатой семье, и был вынужден сам пробивать себе дорогу в жизни. Систематического образования, видимо, не имел, но, будучи далёк от среды своих современников-гуманистов, обладал определённой эрудицией, цитируя в своих сочинениях не только Священное Писание, но и сочинения Аристотеля, Цицерона, Саллюстия, Овидия, Сенеки, Лукана, Валерия Максима, Светония, Ювенала, Августина, Боэция, Фомы Аквинского и Данте Алигьери.

Смолоду активно занимался политикой, в 1422 году став капитаном партии гвельфов, не обладавшей уже, впрочем, к тому времени влиянием во Флорентийской республике. В 1429 году попал за многолетнюю неуплату налогов в тюрьму Стинке, где находился вплоть до 1440 года, будучи надолго исключён из общественной жизни.

Освободившись после неоднократных обращений в Синьорию, где указывал на бедственное положение разорённой семьи, вероятно, так и не вернулся к политической борьбе, сосредоточившись как на литературных трудах, так и на торговых и финансовых делах собственной фамилии. Последнее упоминание о нём содержится в кадастровом договоре, датированном августом 1451 года.

Сочинения 
Автор «Истории Флоренции» (), охватывающей период с 1423 по 1447, первую часть которой в 14-ти книгах, названную «Первыми Флорентийскими историями», доводящими события до 1442 года, он написал находясь в заключении. После освобождения в 1441 году он начал составлять вторую часть хроники, посвящённую событиям 1442—1447 годов, назвав её «Новым трудом», или «Второй историей», и разделив на 88 неполных глав. В отличие от первой части, ставшей, вероятно, популярной уже при жизни автора, «Вторая история» сохранилась в единственной рукописи.

История Кавальканти, в центре которой находится деятельность Козимо Медичи, уделяет главное внимание политическим интригам и скандалам и наполнено пристрастными оценками эксцентричного автора, считавшего себя жертвой несправедливого правления сначала коррумпированной олигархии 1420—1434 годов, а затем тирании Медичи. Обвиняя в упадке Флорентийской республики «жирных» пополанов, членов старших цехов, пришедших к власти после 1382 года и окончательно утвердившихся в ней после 1400 года, он награждает нелицеприятными характеристиками и других своих старших современников, в частности, дипломата и хрониста Бонаккорсо Питти, демонстрируя неподдельную ненависть к авантюристу-выскочке, «дерзкому виллану, а не горожанину знатного рода», который, по его мнению, способствовал внешнеполитическому ослаблению государства, разорённого в итоге «кусачей собакой королём Альфонсо Арагонским».

Будучи невысоко оценённой позднейшими историками, хроника Кавальканти послужила, тем не менее, источником для одноимённого труда Никколо Макиавелли. Единственное полное издание выпущено было в 1838 году во Флоренции историком, политиком и издателем .

Является также автором направленного против Медичи «Политико-морального трактата» (), написанного в 1440-х годах для малолетнего сына Нери, в котором, пытаясь проследить и облагородить истоки собственной фамилии, сокрушается об утраченных гражданских добродетелях. Полемизируя со своим предшественником автором «Истории Флоренции» Джованни Виллани, он выдвигает собственный миф о происхождении знатных флорентийских семей от ветеранов римского полководца и диктатора Суллы, потомки которых были отодвинуты на второй план в VI веке остготами Теодориха.

Доказывая древность собственного рода, который местные летописцы вроде Рикордано Малиспини и Виллани выводили от разбогатевших городских купцов, завоевавших влияние и объявленных грандами вместе с другими 72-мя флорентийскими фамилиями лишь «Установлениями справедливости» 1293 и 1295 годов, он возводит его к третьей волне поселенцев, пришедших в город в VIII столетии вместе с франками Карла Мартелла, опираясь на сомнительные семейные легенды, а не документальные источники. Свои рассуждения он перемежает абстрактными ссылками на Данте, сокрушавшегося по поводу малочисленности и вырождения флорентийской знати. Трактат изобилует также цитатами из античных классиков, размещённых под рубриками «Благоразумие», «Справедливость», «Стойкость», «Умеренность», которые автор перемежает примерами из своего личного опыта.

Примечания

Библиография 
 Краснова И. А. Флорентийское общество во второй половине XIII—XIV в.: гранды и пополаны, «добрые» купцы и рыцари. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 494 с. — (MEDIAEVALIA). — ISBN 978-5-98712-872-5.

 Claudio Mutini. Cavalcanti, Giovanni  // Dizionario Biografico degli Italiani. — Volume 22. — Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1979.
 Anna Maria Cabrini. Cavalcanti, Giovanni // Enciclopedia Machiavelliana. — Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014.
 Lang Heinrich. Cavalcanti, Giovanni // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Istorie fiorentine scritte da Giovanni Cavalcanti (2-й том флорентийского издания 1839 г.)

Хронисты Италии
Хронисты XV века
Историки по алфавиту
Гвельфы и гибеллины